Johann Callisen ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Callisen (1775–1864), deutscher Politiker des Herzogtums Holstein und Propst 
 Johann Leonhard Callisen (1738–1806), deutscher evangelischer Theologe, Generalsuperintendent von Holstein